Manfred Barthel ist der Name folgender Personen:

* Manfred Barthel (Autor) (1924–2007), deutscher Schriftsteller und Filmschaffender
 Manfred Barthel (General) (1928–1989), deutscher Generalleutnant
 Manfred Barthel (Paläontologe) (1934–2019), deutscher Paläontologe, Geologe und Botaniker, siehe Barthelia #Benennung